Wayne Grady ist der Name folgender Personen:

* Wayne Grady (Autor) (* 1948), kanadischer Autor, Redakteur und Übersetzer
 Wayne Grady (Golfspieler) (* 1957), australischer Golfspieler